Martin Eden est le titre d'un roman autobiographique de Jack London. Il a donné son nom à :

Au cinéma 
 Martin Eden, un film américain réalisé par Hobart Bosworth sorti en 1914 
 Martin Eden, un film italien réalisé par Pietro Marcello sorti en 2019

Autre 
 Martin Eden, une série télévisée sortie en 1979 ;
 Martin Eden, le titre de la chanson générique de cette série ;
 Martin Eden, un des pseudonymes de l'écrivain Thierry Jonquet ;
 Martin Eden, le titre de la chanson du rappeur français Nekfeu sortie en 2015.